

Cinema 
 Sick Abed – film muto del 1920 diretto da Sam Wood

Geografia 
 Distretto di Théniet El Abed – distretto della provincia di Batna in Algeria
 Merdja Sidi Abed – comune dell'Algeria nella provincia di Relizane
 Sidi El Abed – comune rurale del Marocco
 Théniet El Abed – comune dell'Algerianella provincia di Batna

Persone 
 Ahmed Abed – calciatore israeliano
 Karim Abed – arbitro di calcio francese
 Nawaf Al-Abed – calciatore saudita

Pagine correlate 
 Sidi Abed